Отвель (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Отвель (река) — река в России